OSM, també conegut com a Online Soccer Manager, és un videojoc MMO online multijugador creat per Gamebasic BV.

Temàtica 
El joc consisteix a ser un entrenador aturat i per aconseguir treball es requereix signar un contracte per una temporada triant un equip de les lligues que existeixen en el joc basant-se en les lligues a temps real arreu del món.

Una vegada escollit l'equip desitjat, ja ets entrenador d'aquest equip; la qual cosa et lliura la potestat d'administrar tot el club, escollir patrocinadors, vendre i comprar jugadors de la llista de transferibles, triar tàctiques, alineacions, contractar personal i entrenar als jugadors a fi de millorar les seves habilitats.

Objectius 
La junta directiva de l'equip que escullis et dona uns objectius que hauràs de complir perquè al final de la lliga et recompensin pel teu treball. La lliga consta de tres trofeus: objectiu en la classificació, campió de lliga i campió de copa. També existeix una distinció individual en la qual s'atorga la bota d'or al màxim golejador de la lliga.

Videojocs del 2001